Levring (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg
 Levring (plaats), plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg